Windows Vista
Windows Server 2008